W Polsce 
 Gościejewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo 
 Gościejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno 
 Gościejewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty
 Gościejewo – gromada

Zobacz też 
Gościejewko, Gościejewo Leśne